Humocaro peut désigner :

Toponymes

Humocaro Alto : capitale de la paroisse civile de Humocaro Alto, de la municipalité de Morán dans l'État de Lara ;
 Humocaro Bajo : capitale de la paroisse civile de Humocaro Bajo, de la municipalité de Morán dans l'État de Lara.

Subdivisions 
 Humocaro Alto : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Morán dans l'État de Lara ;
 Humocaro Bajo : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Morán dans l'État de Lara.

Autres 
 L'abbaye d'Humocaro, un monastère de moniales trappistines situé dans la paroisse civile d'Humocaro Alto.

Homonymie de toponyme